Casa do Bispo (Rio de Janeiro)
 Casa do Bispo (Sesimbra)

Veja também 
Cidadela do bispo (Castelo Branco)

Desambiguação